Granliden kan syfta på:

 Granliden (naturreservat, Örnsköldsviks kommun) –  ett naturreservat i Örnsköldsviks kommun
 Granliden (naturreservat, Sorsele kommun) –  ett naturreservat i Sorsele kommun
 Granliden, Oxelösunds kommun – ett fritishusområde i Oxelösunds kommun
 Granlidens naturreservat – ett naturreservat i Östhammars kommun